Liste d'églises portant le nom de Saint-Germain.



Bourgogne 
 Église (abbatiale) Saint-Germain, Auxerre (Yonne) 
 Église Saint-Germain d'Ouroux-en-Morvan, Ouroux-en-Morvan (Nièvre)

Bretagne
 Église Saint-Germain à Rennes
 Église Saint-Germain de Laz
 Église Saint-Germain de Glomel

Centre-Val de Loire
 Église Saint-Germain de Blet (Cher) ;
 Église Saint-Germain de Benais (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Germain de La Châtre (Indre) ;
 Église Saint-Germain de Sassierges-Saint-Germain (Indre) ;
 Église Saint-Germain de Saint-Germain-sur-Vienne (Indre-et-Loire);
 Église Saint-Germain de Villamblain (Loiret) ;
 Église Saint-Germain de Corbeilles (Loiret).

Franche-Comté
 Église Saint-Germain d'Équevilley (Haute-Saône)

Île-de-France
 Église Saint-Germain d'Andrésy (Yvelines)
 Église Saint-Germain de Bombon (Seine-et-Marne)
 Église Saint-Germain-de-Paris de Cléry-en-Vexin (Val-d'Oise)
 Église Saint-Germain-de-Paris d'Hardricourt (Yvelines)
 Église Saint-Germain d'Itteville (Essonne)
 Église Saint-Germain-Saint-Vincent de Lisses (Essonne)
 Église Saint-Germain de Morsang-sur-Seine (Essonne)
 Église Saint-Germain-de-Charonne (Paris)
 Église Saint-Germain de Saclas (Essonne)
 Église Saint-Germain de Saclay (Essonne)
 Église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
 Église Saint-Germain de Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne)
 Église Saint-Germain de Vert-le-Grand (Essonne)
 Église Saint-Germain de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)

Limousin
 Église Saint-Germain de Royère-de-Vassivière (Creuse)

Normandie
 Église Saint-Germain de Barneville à Barneville-Carteret
 Église Saint-Germain-Le-Scot à Carteret

Pays de la Loire
 Église Saint-Germain d'Arquenay (Mayenne)
 Église Saint-Germain de Saint-Germain-d'Anxure (Mayenne)
 Église Saint-Germain de Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne) 
 Église Saint-Germain de Saint-Germain-le-Guillaume (Mayenne)

Picardie 
 Église Saint-Germain-l'Écossais d'Amiens (Somme)
 Église Saint-Germain d'Argoules (Somme)
 Église Saint-Germain de Mont-l'Évêque (Oise)
 Église Saint-Germain de Sacy-le-Grand (Oise)
 Église Saint-Germain-l'Écossais de Saint-Germain-sur-Bresle (Somme)
 Église Saint-Germain-l'Auxerrois de Vaire-sous-Corbie (Somme)

Suisse 
 Église Saint-Germain de Genève (canton de Genève)

Voir aussi 
 
 

Saint-Germain